

Geografia 
 Trimberg bei Reichensachsen – zona speciale di conservazione, sito di interesse comunitario
 Trimberg (Elfershausen) – quartiere del comune di Elfershausen nel distretto della Bassa Franconia di Bad Kissingen

Persone 
 Poppo III von Trimberg (... –1271) – vescovo tedesco
 Hugo von Trimberg (1230-1313) – poeta e filosofo tedesco
 Süßkind von Trimberg (1230-1300) – poeta tedesco